Махмуд Абдул-Рауф (; имя при рождении — Крис Уэйн Джексон (; родился 9 марта 1969 года в Галфпорте, штат Миссисипи, США) — американский профессиональный баскетболист.

Ранние годы 
Крис Джексон родился в городе Галфпорт (штат Миссисипи), учился в Галфпортской школе, в которой играл за местную баскетбольную команду. В 1990 году окончил университет штата Луизиана, где в течение двух лет выступал за команду «ЛСУ Тайгерс», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1854 очка, 189 подборов, 232 передачи и 107 перехватов.

Баскетбольная карьера 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. В 1990 году был выбран на драфте НБА под 3-м номером командой «Денвер Наггетс». Позже выступал за команды «Сакраменто Кингз», «Фенербахче», «Ванкувер Гриззлис», «Урал-Грейт», «Седима Розето», «Арис», «Аль-Иттихад» и «Киото Ханнариз». Всего в НБА провёл 9 сезонов. В 1993 году был признан самым прогрессирующим игроком НБА. В 1989 году был назван первокурсником года по версии USBWA. Два года подряд признавался баскетболистом года среди студентов конференции Southeastern (1989—1990), а также два года подряд включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA (1989—1990). Всего за карьеру в НБА сыграл 586 игр, в которых набрал 8553 очка (в среднем 14,6 за игру), сделал 1087 подборов, 2079 передач, 487 перехватов и 46 блок-шотов.

В 1993 году Абдул-Рауф принимал участие в конкурсе по броскам сверху, ежегодно проводимого в рамках звёздного уикенда НБА, однако занял лишь шестое место. Во время выступлений в НБА считался превосходным исполнителем штрафных бросков, он два раза становился лидером регулярного чемпионата НБА по проценту попадания штрафных бросков в сезонах  и  годов.

В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, Абдул-Рауф выступает за команду «3 Headead Monster's».

Обращение в ислам 
Крис Джексон изменил своё имя в июле 1993 года, после обращения в 1991 году в ислам, который требовал от своих приверженцев стремления к совершенству. Его новое имя Махмуд Абдул-Рауф означает «похвально, милостив и добр», после официального признания которого он с гордостью говорил: «Смотри, это моя лицензия!».

Абдул-Рауф вызвал споры за отказ стоять во время исполнения государственного гимна США, считал Американский флаг символом угнетения и отказался играть за сборную США. Он не раз говорил, что, стоя под звуки национального гимна, он вступает в конфликт со своими исламскими убеждениями. 12 марта 1996 года НБА временно отстранила Абдул-Рауфа от выступлений в лиге за его очередной отказ встать, но дисквалификация длилась всего одну игру. Два дня спустя ассоциация смогла выработать компромисс и разрешила ему во время исполнения национального гимна стоять с закрытыми глазами и смотреть вниз. Обычно, в течение этого времени, он молча читал намаз.

Абдул-Рауф страдает спокойной разновидностью синдрома Туретта, который, по его словам, был вызван его постоянным «стремлением к совершенству».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Биография выступлений в НБА

Родившиеся в Галфпорте (Миссисипи)
Баскетболисты США
Разыгрывающие защитники
Игроки «ЛСЮ Тайгерс» (баскетбол)
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки БК «Фенербахче»
Игроки «Ванкувер Гриззлис»
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Арис»
Игроки БК «Киото Ханнариз»